Born This Way Ball a fost al treilea turneu de concerte al artistei Lady Gaga.

Datele turneului

Referințe și note

Lady Gaga